Thanatos (altgriechisch  thánatos „Tod“) steht für

 Thanatos (Mythologie), Gott des Todes in der griechischen Mythologie
 den Todestrieb im Sinne der psychoanalytischen Triebtheorie

Musikgruppen:
 Thanatos (Band), eine niederländische Metal-Band
 Trauma (polnische Band), eine polnische Metal-Band

Sonstiges:
 Thanatos (Krausser), Roman von Helmut Krausser
 einen Mech im Battletech-/MechWarrior-Universum

Siehe auch: 
 Schreckstarre (Synonym Thanatose)
 Thanatus